Vendenesse-lès-Charolles, commune française de Saône-et-Loire ;
 Vendenesse-sur-Arroux, commune française de Saône-et-Loire ;
 La Vendenesse, lieu-dit de Saint-Igny-de-Vers, commune française du Rhône.